Podlesí est un toponyme qui peut désigner :

Podlesí, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Podlesí, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie